Анаплазия (от др.-греч. ἀνα- ‘назад, обратно’ и πλάσις ‘образование’) — переход живых клеток и тканей в недифференцированное состояние, вплоть до полной невозможности определения происхождения клетки. При этом клеточная ткань теряет способность выполнять свои характерные функции, однако приобретает способность к неограниченному росту. Анаплазия часто встречается у быстро растущих злокачественных опухолей.

Различают цитологическую анаплазию (разрушение внутриклеточной структуры) и позиционную или организационную анаплазию (нарушение межклеточной структуры).

Ввёл понятие анаплазия Давид Ганземан (1858—1920) — немецкий патолог.

Признаки анаплазии 
 изменение размеров и структуры (в том числе, хромосомного набора) клеточных ядер;
 понижение дифференцированности клеток;
 нарушение физико-химических и биохимических свойств клеток;
 ослабление межклеточных связей.

Литература 
 Pitot, Henry C. Fundamentals of Oncology. London: Taylor & Francis, 2002.

Цитология
Онкология